Il Santo (The Saint) – serie televisiva
 Il Santo (The Saint) – film del 1997 diretto da Phillip Noyce
 The Saint – film del 2017 diretto da Ernie Barbarash